Göran Gyllenstierna af Björksund och Helgö kan avse:
 Jöran Gyllenstierna riksråd 1632-1686
Göran Gyllenstierna (riksmarskalk) 1724-1799